Kefalos () je nejzápadnější město na řeckém ostrově Kos, 43 km od města Kos. Nachází se na poloostrově, také známém jako Kefalos, v jihozápadní části ostrova. Město je postaveno na kamenné výšině, které dominuje impozantní větrný mlýn Papavasilis a je domovem 2 156 obyvatel (2011).

Sousední osady, správa a služby 
Pod starým městem Kefalos je záliv Kamari, ve kterém se nachází přibližně 2 kilometry pláží Kamari, Kampos a Onia. Jméno Kefalos se často používá i pro tuto oblast.

Město Kefalos a tyto menší plážové osady tvoří společně obecní komunitu (), nazývanou také obyvatelstvo Kefalosu (2011 - 2 638 obyvatel), která je součástí městské jednotky Irakleides a obce Kos.

Nachází se zde několik služeb pro návštěvníky (hospody, bary, hudba, výlety lodí), ale obchody jsou omezené; u jiných než denních nákupů mohou lidé jít buď do sousední Kardamainy, nebo do města Kos na opačném konci ostrova.

Atrakce 
 zřícenina středověkého hradu
 starobylá Palatia
 bazilika Ayios Stefanos v nedalekém Kamari
 jeskyně v Aspri Petra
 klášter Ayios Ioannis (Thimianos)
 Pláž Mikro Limanaki na severu poloostrova Kefalos.

Reference

Externí odkazy 
 

Kós